The Silent Avenger – film del 1920 diretto da William Duncan
The Silent Avenger – film del 1927 diretto da James P. Hogan